Setter steht für:

 Setter, eine historische Hunderasse
 Setter (Unternehmen), spanisches Motorrad- und Maschinenbauunternehmen
 setter, im Programmiererjargon für Änderungsmethoden in der objektorientierten Programmierung, siehe Zugriffsfunktion

Setter ist der Familienname folgender Personen:

 Ingrid Buck-Setter (vor 1944–1989), deutsche Schauspielerin und Moderatorin